Frati peut faire référence à :

Patronymes 

 Romain Frati (né en 1973), pianiste et auteur-compositeur-interprète français ;
 Stelio Frati (1919- 2010), ingénieur aéronautique italien.

Divers 
 Corte de' Frati, commune italienne de la province de Crémone dans la région Lombardie.